Tiberio Carafa (?-1527) – I duca di Nocera (dal 1521 al 1527)
 Tiberio Carafa (1580-1647) – principe di Bisignano
 Tiberio Carafa (1669-1742) – nobile e letterato italiano
 Tiberio Carafa (?-1588) – vescovo di Cassano all'Jonio e di Potenza